Суперкубок Іспанії з футболу 2017 — 32-й розіграш турніру. Матчі відбувалися 13 і 17 серпня 2017 року між чемпіоном Іспанії клубом Реал Мадрид і володарем кубка Іспанії Барселоною.

Матчі

Перший матч

Повторний матч

Див. також 
 Ель Класіко

Посилання 
 Суперкубок на soccerway 

2017
Іспанія
Матчі ФК «Барселона»
Матчі ФК «Реал Мадрид»
Серпень 2017
2017 в іспанському спорті